Langley kan syfta på:

 Langley (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Langley Travel – ett charterbolag
 Langley Research Center – ett forskningscentrum för raket- och flygteknik som drivs av NASA

Geografi

Frankrike 

 Langley, Vosges,

Kanada 

 City of Langley, British Columbia, 
 Township of Langley, British Columbia,

Storbritannien 

 Langley, Kent, ort i England, 
 Langley, Warwickshire – en civil parish i Warwickshire, England 
 Langley, Hertfordshire – en civil parish i Hertfordshire, England, 
 Langley (parish i Storbritannien, England, Essex), 
 Langley, Berkshire – en ort i Slough, Berkshire 
 Langley, Cheshire – en ort i Cheshire
 Langley, Essex – en ort och civil parish i Essex
 Langley, Norfolk – en parish i grevskapet Norfolk

USA 

 Langley, Oklahoma, Mayes County, 
 Langley, South Carolina, Aiken County, 
 Langley, Washington, Island County, 
 Langley, Virginia – en ort i Fairfax County i delstaten Virginia

Se även
 USS Langley

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar